Иван Божич (; род. 19 ноября 1983) — боснийский и хорватский футболист, нападающий клуба «Андрия».

Карьера 
Профессиональная игровая карьера Ивана Божича началась в клубе «Зриньски», выступавшем в чемпионате Сербии и Черногории. В 2000 году он перешёл в «», выступавший в чемпионате Бельгии, где и оставался до расформирования клуба в 2002 году.

С 2002 по 2006 год играет в ФК «Шибеник», где становится одним из лидеров атак. В 2006-07 году Божич выступает в составе бельгийского «Беверена», не часто выходя на поле из-за жёсткой конкуренции. Следующий сезон Божич проводит в ФК «Риека», но также из-за конкуренции в клубе выходит на поле не часто и как результат мало забивает. С 2008 года он снова в Шибенике. На за три сезона забивает лишь 3 гола.

С началом сезона 2012 года Иван оказывается в клубе «Хрватски Драговоляц», выступающий во второй лиге. Здесь он вновь становится лидером атак. За вторую половину сезона (13 игр) он забил 9 мячей.

Но вторую половину 2012 года Иван начинает в китайском чемпионате, да притом в третьем по силе дивизионе — второй лиге, в составе «Яньбянь Чанбайху». Несмотря на усилия Божича, забившего 7 мячей в 15 играх, а также усилия других игроков команда закончила сезон лишь на 13-м месте. Но при этом сам Божич получил приглашение в клуб первой лиги — «Гуйчжоу Чжичэн Торо». В 2013 году команда заняла последнее место и выбыла во вторую лигу.

Божич возвращается в хорватский чемпионат. Он снова выступает за клуб первой лиги «Хрватски Драговоляц». Но в трансфертное окно вновь выезжает в Китай. Полгода он играет за клуб первой лиги «Пекин Баси», который заканчивает сезон на 4-й позиции.

В 2015 году Иван Божич выступал за «Ордабасы» из Шымкента в казахстанской Суперлиге, по завершении сезона в конце года покинул клуб.

Примечания 

Футболисты Боснии и Герцеговины
Футболисты Хорватии
Игроки ФК «Шибеник»
Игроки ФК «Риека»
Игроки ФК «Беверен»
Игроки ФК «Хрватски Драговоляц»
Игроки ФК «Яньбянь Чанбайху»
Игроки ФК «Пекин Баси»
Игроки ФК «Гуйчжоу Хэнфэн»
Игроки ФК «Ордабасы»
Игроки ФК «Кршко»
Игроки ФК «Андрия»